Дмитровичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дмитровичи — агрогородок в Каменецком районе Брестской области.
 Дмитровичи — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Дмитровичи — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Украина 
 Дмитровичи — село во Львовском районе Львовской области
 Дмитровичи — село в Яворовском районе Львовской области

См. также 
 Малые Дмитровичи — село в Обуховском районе Киевской области Украины.
 Великие Дмитровичи — село в Обуховском районе Киевской области Украины.